Остерц () — словенская фамилия. Известные носители:

 Остерц, Милан (род. 1975) — словенский футболист.
 Остерц, Славко (1895—1941) — словенский композитор.